Puchar Świata w Chanty-Mansyjsku odbył się w dniach 26-29 marca 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety. To ostatnie zawody Pucharu Świata w tym sezonie.

Sprinty – 26.03, 27.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 78 zawodników. W czasie biegu wycofał się  Indrek Tobreluts.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 52 zawodniczki. Nikt nie wycofał się w czasie wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach

Biegi na dochodzenie – 28.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Christoph Stephan,  Lars Berger i  Andrij Deryzemla.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do konkursu zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Swietłana Slepcowa Natalia Lewczenkowa,  Krystyna Pałka,  Ludmiła Kalinczyk i  Dana Plotogea.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 29.03

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt nie wycofał się z wyścigu.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
Sport w Chanty-Mansyjsku
2009 w Rosji
Biathlon w Rosji